Бре () — город и коммуна в бельгийской провинции Лимбург.

История 
Получивший в 1386 году права города Бре был одним из славных городов Льежского епископства. Ранее город был обнесен крепостной стеной и окружен рвом, защитившими Бре от испанской атаки в 1604 году. Из-за многочисленных пожаров семнадцатого века (в 1601, 1616, 1697 и 1699 годах) зданий более раннего периода не сохранилось.

Структура коммуны 
Кроме самого города, коммуна Бре включает в себя Бек, Гердинген, Опиттер и Тонгерло (при Бре), а также две деревни: 'т Хасселт и Востерт.

Достопримечательности

Известные уроженцы и жители 
 Джонни Галэки — актёр
 Ким Клейстерс — теннисистка
 Тибо Куртуа — футболист
 Стефан Эвертс — мотогонщик

Города-побратимы 
Побратимы Бре:
  Гельдерн
  Саломо
  Вольпаго-Монтелло
  Янчжоу

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт

Коммуны провинции Лимбург (Бельгия)